Gaston Orleánský, hrabě z Eu (celým jménem Louis Philippe Marie Ferdinand Gaston d'Orléans; 28. duben 1842, Neuilly-sur-Seine – 28. srpen 1922, Rio de Janeiro) byl francouzský a brazilský princ z dynastie Bourbon-Orléans. Byl manželem princezny Isabely, následnice brazilského císařského trůnu. Společně založili dynastii Orléans-Braganza.

Původ 
Princ Gaston se narodil 28. dubna 1842 v Neuilly-sur-Seine nedaleko Paříže princi Ludvíkovi Orleánskému, vévodovi z Nemours a jeho ženě Viktorii Sasko-Kobursko-Kohárské. Jeho otec byl druhorozeným synem Ludvíka Filipa, krále Francouzů v letech 1830–1848.

Rodina 
V roce 1864 si v Brazílii vzal za ženu nejstarší dceru brazilského císaře Petra II. císařskou princeznu Isabelu. Celkem spolu měli 3 syny a dceru:

 Ludvíka Viktorie z Orléans-Braganzy (*/† 1874)
 Petr de Alcântara Orleánsko-Braganzský (15. října 1875 – 29. ledna 1940), princ z Grão-Pará, v roce 1908 se vzdal práva na trůn, ⚭ 1908 hraběnka Alžběta Dobřenská z Dobřenic (7. prosince 1875 – 11. června 1951)
 Ludvík Orleánsko-Braganzský (26. ledna 1878 – 26. března 1920), poté co se jeho bratr vzal práv na trůn se stal následníkem své matky, ⚭ 1908 Marie di Grazie Neapolsko-Sicilská (12. srpna 1878 – 20. června 1973)
 Antônio Gastão z Orléans-Braganzy (9. srpna 1881 – 29. listopadu 1918), zemřel svobodný a bezdětný

Zajímavost 
Současný pretendent portugalského trůnu princ Duarte Pio, vévoda z Braganzy, je z matčiny strany pravnuk Gastona, hraběte z Eu a to přes jeho nejstaršího syna Pedra, zároveň má Duarte Pio po své babičce z matčiny strany český původ.

Vyznamenání 
Vyznamenání, která během svého života obdržel Gaston Orleánský, hrabě z Eu:

Brazilská vyznamenání 
  velkokříž Řádu Kristova – 15. října 1864
  velkokříž Řádu svatého Benedikta Avizského – 15. října 1864
 velkokříž Řádu svatého Jakuba od meče – 15. října 1864
  velkokříž Řádu Petra I. – 15. října 1864
  velkokříž Řádu růže – 15. října 1864
  velkokříž Císařský řád kříže – 2. září 1864

Vyznamenání dalších států 
  Vojenský řád svatého Ferdinanda – Španělsko, 6. února 1860
  velkokříž Královského uherského řádu svatého Štěpána – Rakousko-Uhersko, 1865
  velkokříž Řádu Karla III. – Španělsko, 4. ledna 1865
  velkokříž Řádu věže a meče – Portugalsko, 25. ledna 1865
  rytíř Řádu svatého Huberta – Bavorsko, 1868
  velkokříž Císařského řádu mexického orla – Mexiko, 1868
  velkostuha Řádu Leopolda – Belgie, 3. února 1868
  velkokříž Řádu čestné legie – Francie, 1879
  rytíř Řádu zlatého rouna – Španělsko, 1881
  Řád vycházejícího slunce I. třídy – Japonsko

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Související články 
 Následnictví brazilského trůnu
 Brazilské císařství

Externí odkazy 
 

Bourbon-Orléans
Orléans-Braganza
Francouzští princové
Brazilští princové
Hrabata z Eu
Dějiny Brazílie
Rytíři španělského Řádu zlatého rouna
Nositelé Řádu vycházejícího slunce I. třídy
Nositelé velkokříže Řádu čestné legie
Nositelé velkokříže Řádu Leopolda (Belgie)
Nositelé Císařského řádu mexického orla
Nositelé Řádu svatého Huberta
Rytíři velkokříže Řádu věže a meče
Nositelé Královského řádu svatého Štěpána
Nositelé Vojenského řádu svatého Ferdinanda
Rytíři velkokříže Řádu Karla III.
Nositelé Řádu růže
Nositelé velkokříže Řádu Jižního kříže
Nositelé Řádu Petra I.
Nositelé Řádu svatého Jakuba od meče (Brazílie)
Nositelé Řádu Kristova (Brazílie)
Nositelé Řádu avizských rytířů (Brazílie)
Narození v roce 1842
Narození 28. dubna
Narození v Neuilly-sur-Seine
Úmrtí v roce 1922
Úmrtí 28. srpna
Úmrtí v Riu de Janeiru
Muži